Il doppio  del Banka Koper Slovenia Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Anabel Medina Garrigues e Virginia Ruano Pascual erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Julia Görges e Vladimíra Uhlířová hanno vinto in finale 6-4, 6-2 contro Camille Pin e Klára Zakopalová.

Teste di serie

  Vera Duševina /  Galina Voskoboeva (quarti)
  Eva Hrdinová /  Renata Voráčová (primo turno)

  Julia Görges /  Vladimíra Uhlířová (campionesse)
  Kristina Barrois /  Tathiana Garbin (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
Tabellone

Banka Koper Slovenia Open 2009